Kulturspiegel steht für: 

 Kulturspiegel (Zeitschrift), eine von 1995 bis 2015 monatlich erschienene Kulturbeilage der Zeitschrift Der Spiegel
 Kulturspiegel (Fernsehsendung), eine Kultursendung des Saarländischen Rundfunks
 Kulturspiegel (Hörfunksendung), eine Hörfunksendung von NDR 1 Niedersachsen